Bautzmann ist der Familienname folgender Personen:

 André Bautzmann (* 1990), deutscher Kabarettist, Sänger und Kabarettautor
 Georg Bautzmann (* 1935), deutscher Offizier, zuletzt Brigadegeneral des Heeres
 Hermann Bautzmann (1897–1962), deutscher Biologe 
 Ines Bautzmann (* 1958), deutsche Eisschnellläuferin
 Johann Christoph Bautzmann (* 1645; † nach 1716), deutscher Mediziner